Мигел Алеман Валдез има више значења:

 Мигел Алеман Валдез, Херико (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Мигел Алеман Валдез (Тила), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Мигел Алеман Валдез (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику